Ilava eller Ilave kan avse:

Ilave, stad i Peru
Iława, stad i Polen
Ilava, Slovakien, stad i Slovakien